Severino Minelli (1909-1994), footballeur suisse ;
 Rubens Minelli (1928-), footballeur brésilien ;
 Mauro Minelli (1981-), footballeur italien.

Famille 
 Famille Minelli, famille patricienne de Venise.

Autres 
 Minelli, une marque de chaussures du groupe Vivarte.